Азот:
 Азот — химический элемент, бесцветный газ без запаха и вкуса.
 Азот (истор.) — древний богатый филистимский город, с храмом Дагона; теперь называется Ашдод.

Предприятия:
 ЧАО «Северодонецкое объединение Азот» — одно из крупнейших химических предприятий Украины, расположено в городе Северодонецк Луганской области.
 ОАО «Новомосковская акционерная компания „Азот“» — одно из крупнейших химических предприятий России, одна из градообразующих компаний города Новомосковска Тульской области.
 ОАО «Гродно Азот» — белорусский производитель азотных соединений и удобрений.
 ОАО «Азот» — промышленное предприятие в Кемерово, входит в «СДС-Азот».

Спортивные клубы:
 «Азот» — украинский волейбольный клуб из Черкасс.
 «Азот» — советский футбольный клуб из Кемерова.

См. также 
 «Тула-ЩёкиноАзот» — баскетбольный клуб из Тульской области.